Boulette steht für:
 Klöße aus gebratenem oder frittiertem Hackfleisch, siehe Frikadelle
 Boulette d’Avesnes, französischer Käse

Boulette ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Boulette (* 1950), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in San Antonio

Siehe auch:
 Bulette